Die 48. Rad-Fernfahrt Tirreno–Adriatico fand vom 6. bis zum 12. März 2013 statt. Sie war Teil der UCI WorldTour 2013 und innerhalb dieser das dritte Rennen nach der Tour Down Under und der Fernfahrt Paris–Nizza, die sich mit Tirreno–Adriatico zeitlich überschnitt. Die Gesamtdistanz des Rennens betrug 1.060,1 Kilometer.

Sieger in der Gesamtwertung wurde der Italiener Vincenzo Nibali aus der kasachischen Mannschaft Astana.

Teilnehmer 
Startberechtigt sind die 19 ProTeams. Zudem vergab der Organisator drei Wildcards an die Professional Continental Teams.

Etappen

Etappenübersicht

1. Etappe

2. Etappe

3. Etappe

4. Etappe

5. Etappe

6. Etappe

7. Etappe

Gesamtwertung

Weblinks 
 
 Offizielle Website (italienisch/englisch)

2013
Radrennen 2013